Předmět může být:
 synonymum k objekt
 Předmět (filosofie)
 Předmět (mluvnice)  – větný člen (jak v tradiční, tak ve valenční syntaxi)
 školní předmět – obor výuky či výchovy, jemuž je ve školní výuce věnovaný samostatný cyklus výukových lekcí, v přeneseném významu též samotná jeho výuka
 záležitost

Reference a poznámky

Externí odkazy